

Biografia 
Friulana, figlia di un musicista e nipote di una pittrice, si trasferisce a Roma dopo aver conseguito la maturità . 

Nel 2017 debutta come attrice nella miniserie televisiva Di padre in figlia accanto a Alessio Boni, Cristiana Capotondi e Matilde Gioli per la regia di Riccardo Milani, andata in onda su Rai 1 . Nello stesso anno partecipa alla seconda stagione della serie televisiva Non uccidere (serie televisiva) con Miriam Leone, diretta da Claudio Noce e trasmessa su Rai 2. Nel 2018 esordisce sul grande schermo nel film Youtopia con protagonista Matilda De Angelis e partecipa al Programma televisivo Rai Dimmi di te. Lo stesso anno è la protagonista del cortometraggio Aria di Brando De Sica . 

Nel 2019 è la ragazza con il cuore di latta nel video musicale della canzone presentata al Festival di Sanremo del cantautore e rapper italiano Irama . Nel 2020 fa parte del cast della serie televisiva di Rai 1 La vita promessa con protagonista Luisa Ranieri. 

Nel 2021 fa parte del cast della serie televisiva prodotta da Amazon Prime Video Tutta colpa di Freud - La serie tratta dal film omonimo di Paolo Genovese, dove interpreta Emma , una delle figlie di Francesco Taramelli, interpretato da Claudio Bisio. Torna al cinema nel film Comedians, diretto dal regista Premio Oscar Gabriele Salvatores. 

Nel 2022 interpreta Marta Ballarin nella serie televisiva Non mi lasciare prodotta da Rai Fiction, con protagonisti Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum . 

Nel 2023 recita il ruolo di Sofia nel film La primavera della mia vita di Zavvo Nicolosi con Colapesce e Dimartino .

Filmografia

Cinema 
 Youtopia, regia di Berardo Carboni (2018)
 Comedians, regia di Gabriele Salvatores (2021)
 Greta e le favole vere, regia di Berardo Carboni  (2023)
 La primavera della mia vita, regia di Zavvo Nicolosi (2023)
 Non credo in niente, regia di Alessandro Marzullo (2023)

Televisione 
 Di padre in figlia, regia di Riccardo Milani, miniserie TV, Rai 1 (2017)
 Non uccidere 2, regia di Claudio Noce, serie TV, Rai 2 (2018)
 La vita promessa - Parte II, regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, serie TV, Rai 1 (2020)
 Tutta colpa di Freud - La serie, regia di Rolando Ravello, serie TV, Amazon Prime Video (2021)
 Non mi lasciare, regia di Ciro Visco, serie TV, Rai 1 (2022)

Note

Collegamenti esterni